Het ATP-tennistoernooi van Marrakesh (officieel de Grand Prix Hassan II) van 2018 vond plaats van 9 tot en met 15 april in het Marokkaanse Marrakesh. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Borna Ćorić → vervangen door  Pablo Andújar
  Federico Delbonis → vervangen door  Radu Albot
  Damir Džumhur → vervangen door  Nikoloz Basilashvili
  Filip Krajinović → vervangen door  Roberto Carballés Baena
  Gaël Monfils → vervangen door  Matteo Berrettini
  Viktor Troicki → vervangen door  Ilya Ivashka (LL)

Opgaven 
  Jiří Veselý - ziekte

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Marrakesh 2018
Marrakesh